Causin ist der Familienname folgender Personen:

 John Causin (1811–1861), US-amerikanischer Politiker
 Oswald Causin (1893–1953), deutscher Künstler und Bildhauer